Gollier est un nom belge wallon et français, porté notamment par :
 Christian Gollier (né en 1961), économiste belge, cofondateur et directeur général de l'école française d'économie Toulouse School of Economics.
 Théophile Gollier (1878-1954), homme politique belge wallon, membre du Parti catholique.

Homonymie de patronyme
Patronyme wallon